

Geografia

Claxton, Norfolk, Inghilterra
Claxton, North Yorkshire, Inghilterra

Claxton, Georgia

Persone
Charles Claxton – cestista statunitense
Roy Claxton Acuff – cantante statunitense
Speedy Claxton – cestista statunitense
William Claxton – fotografo e autore statunitense
William F. Claxton – regista statunitense